Marija Gromowa ist der Name folgender Personen:

* Marija Sergejewna Gromowa (* 1988), russische Schwimmerin
 Marija Igorewna Gromowa (* 1984), russische Synchronschwimmerin